Вашадзе — имя собственное; распространено в виде фамилии.
 Вашадзе, Георгий (род. 1981) — грузинский политик и член Парламента Грузии.
 Вашадзе, Григол (род. 1958) — грузинский государственный деятель и дипломат.
 Вашадзе, Тамаз Михайлович (род. 1939) — грузинский политик, бывший мэр Тбилиси.